Дельта Малого Пса — под таким именем известны три звёздные системы:

 Дельта¹ Малого Пса
 Дельта² Малого Пса
 Дельта³ Малого Пса